«Смертельная ловушка» () — камерный комедийный детектив режиссёра Сидни Люмета по одноимённой пьесе Айры Левина. Премьера фильма состоялась 19 марта 1982 года. Главные роли исполнили Майкл Кейн, Кристофер Рив и Дайан Кэннон.

Сюжет 
Сидни Брюл, автор некогда популярных детективных пьес, утратил способность заинтересовывать читателя. Получив по почте рукопись одного из своих студентов Клиффорда Андерсона, он понимает, что у него в руках шедевр. Сидни посвящает свою жену Майру в план убийства молодого дарования и присвоения себе его будущей славы. Супруга писателя нехотя соглашается.

Ничего не подозревающий Клиффорд приезжает в гости к своему кумиру. Однако для Майры всё оборачивается не так, как обрисовал ей муж. Оказывается, они с Клиффордом давние любовники и спланировали убийство жены писателя, чтобы на его основе написать новую пьесу.

После похорон Майры молодой человек живёт в доме Сидни под видом его секретаря. Однажды Брюл обнаруживает, что его молодой любовник пишет свою собственную пьесу, которая оказывается лучше их совместной истории. Теперь в планах Сидни — настоящее убийство Андерсона. Однако в его дела постоянно суёт нос некая ясновидящая Хельга Провинциалка.

В ролях 
 Майкл Кейн — Сидни Брюл
 Кристофер Рив — Клиффорд Андерсон
 Дайан Кэннон — Майра Брюл
 Айрини Уорт — Хельга Провинциалка
 Генри Джонс — Портер Милгрим
 Джо Сильвер — Сеймур Старджер

Награды и номинации

Номинации 
 1983 Премия «Сатурн»
 Лучший актёр — Кристофер Рив
 Лучший хоррор-фильм
 Лучшая актриса второго плана — Айрини Уорт
 Лучший сценарий — Джей Прессон Аллен
 1983 Кинофестиваль Mystfest
 Лучший фильм
 1983 Премия «Золотая малина»
 Худшая актриса второго плана — Дайан Кэннон

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  
  
  

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1982 года
Кинокомедии 1982 года
Детективные фильмы США
Криминальные фильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы-триллеры США
Чёрные комедии США
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы о писателях
Фильмы о театре
Экранизации пьес США
Экранизации произведений Айры Левина
Фильмы Warner Bros.